Woker ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud Woker (1878–1968), Schweizer Frauenrechtlerin, Chemikerin und Friedensaktivistin
 Martin Woker (* 1953), Schweizer Ethnologe und Journalist
 Philipp Woker (1848–1924), deutscher, später Schweizer Theologe und Historiker